Финальный раунд XXX чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд прошёл с 24 августа по 3 сентября 2017 года в Польше. Победителем турнира стала сборная России.

Участники 
В турнире приняли участие 16 сборных: команда страны-организатора (), 6 команд, получивших путёвки по итогам предыдущего чемпионата Европы (, , , ,  и ), 6 победителей второго раунда отборочного турнира (, , , ,  и ), а также три победителя третьего раунда квалификации (,  и ).

Квалификация 

В отборочном турнире выступала 31 команда. 6 путёвок в финальную стадию чемпионата были разыграны во втором (основном) раунде квалификации.

Команды, занявшие в группах вторые места, вышли в заключительный раунд квалификации, где с 1 по 9 октября 2016 года провели стыковые матчи за три оставшиеся путёвки в финальную стадию Евро-2017. Матчи завершились со следующими результатами: Латвия — Эстония — 2:3, 0:3, Испания — Греция — 3:0, 2:3, Турция — Португалия — 3:0, 3:2.

Финальный раунд 
Решение о проведении финального раунда чемпионата в Польше было принято 25 октября 2014 года на XXXV Генеральной ассамблее Европейской конфедерации волейбола в Анталье. Жеребьёвка состоялась 15 ноября 2016 года в Театре имени Юлиуша Словацкого в Кракове.

Арены

Предварительный этап 
Победители групп предварительного этапа напрямую вышли в четвертьфинал, где к ним присоединились победители матчей первого раунда плей-офф между командами, занявшими 2-е и 3-е места в группах.

Группа A 

Матч Польша — Сербия прошёл на Национальном стадионе в Варшаве в присутствии 65 407 зрителей.

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан диагональный сборной России Максим Михайлов.

Итоговое положение 

Сборные России, Германии, Сербии, Италии, Болгарии, Чехии, Польши и Турции отобрались в финальный турнир чемпионата Европы 2019 года. Команды Бельгии, Словении, Франции и Нидерландов классифицировались на Евро-2019 на правах его организаторов.

См. также 
 Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2017